Брунов — фамилия:

Персоналии 
 Брунов, Алексей Борисович (род. 1950) — российский бард, исполнитель песен.
 Брунов, Анатолий Григорьевич (1905—1972) — Герой Социалистического Труда.
 Брунов, Борис Сергеевич (1922—1997) — советский и российский актёр, режиссёр и педагог, народный артист России, конферансье, руководитель Московского театра эстрады.
 Брунов, Владимир Васильевич (1932—1976) — советский хоккеист, нападающий.
 Брунов, Николай Иванович (1898—1971) — историк архитектуры, доктор искусствоведения.

Топонимы 
 Брунов (Германия) () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.
 Брунов — серболужицкое наименование сельского населённого пункта Брауна, федеральная земля Саксония, Германия.
 Брунов (район) () — один из 22 районов Катовиц.

См. также 
 Бруннов
 Бруно